Dahme ist der Name folgender Orte:

 Dahme/Mark, Stadt im Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg
 Dahme (Holstein), Gemeinde im Kreis Ostholstein, Schleswig-Holstein
 Dahme (Landkreis Liegnitz), früherer Name des Dorfs Dąbie, Gmina Prochowice, Powiat Legnicki, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen

Dahme ist der Name folgender Gewässer:
 Dahme (Fluss), Nebenfluss der Spree in Brandenburg

Dahme ist der Familienname folgender Personen:
 Georg Christoph Dahme (1737–1803), deutscher lutherischer Theologe
 Johann Gottlieb Dahme, kursächsischer Postkommissar, Amtmann des Amtes Torgau und bürgerlicher Rittergutsbesitzer
 Josef Dahme (1894–1978), deutscher Offizier, zuletzt Generalmajor des Heeres im Zweiten Weltkrieg
 Erwin Georg Dahme (1926–2021), deutscher Veterinär

Siehe auch:
 Amt Dahme
 Amt Dahme/Mark
 Dahme-Klasse, eine Schiffsklasse
 Landkreis Dahme-Spreewald
 Naturpark Dahme-Heideseen
 Dame